Cordycipitaceae är en familj av svampar. Cordycipitaceae ingår i ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Cordycipitaceae